La place Notre-Dame peut faire référence à plusieurs places :
 Place Notre-Dame à Dijon ;
 Place Notre-Dame à Grenoble.
 Place Notre-Dame à Maastricht aux Pays-Bas ;
 Place Notre-Dame à Montpellier.
 Place Notre-Dame à Locmaria

Voir aussi 
 Parvis Notre-Dame